Tempel-Synagoge steht für 
 Tempel-Synagoge (Krakau)
 Tempel-Synagoge (Lemberg) 
 Tempel-Synagoge (Przemyśl)